Tuda steht für 

 einen Abt und Bischof von Lindisfarn, siehe Tuda von Lindisfarne, 
 ein altes Volumenmaß, siehe Tuda (Einheit)